El término Monreal puede referirse a:

Lugares de España 
 Municipio de Monreal del Llano, en la provincia de Cuenca.
 Municipio de Monreal, en la provincia de Navarra.
 Municipio de Monreal del Campo, en la provincia de Teruel.
 Municipio de Monreal de Ariza, en la provincia de Zaragoza.
Monreal de Zuya es el antiguo nombre del pueblo de Altube, en Zuya, en la provincia de Álava.
 Monreal, aldea del municipio de Vedra, en la provincia de La Coruña.

Apellido
 Apellido de origen navarro

Personas 
 Nacho Monreal, futbolista español.